Canham ist der Familienname von:

 Charles D. W. Canham (1901–1963), US-amerikanischer Generalmajor
 Erwin Dain Canham (1904–1982), US-amerikanischer Publizist
 Leigh Canham, britischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Canham-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Canham, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika